Maya, pe numele său real Kim Young-sook (n. 17 noiembrie 1975), este o actriță și cântăreață sud-coreeană.

Filmografie

Televiziune
Bodyguard (KBS2, 2003)
Nursery Story (MBC, 2003)
Magic (SBS, 2004)
Family's Honor (SBS, 2008)
Dandelion Family (MBC, 2010)
The King's Dream (KBS1, 2012)
Ugly Alert (SBS, 2013)

Filme
What Is Natural? (2003)

Discografie

Premii și nominalizări

Referințe

Legături externe
Site oficial
Profil pe Cyworld
Profil  pe EPG
Profil  pe Nate
HanCinema

Nașteri în 1975
Cântărețe sud-coreene
Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață